SXN steht für:
 Sua Pan Airport (IATA-Code), Flughafen von Sowa (Botswana), Botswana

sxn steht für:
 Sangir (ISO-639-3-Code), eine der Sangir-Sprachen auf den Sangir-Inseln, Nordsulawesi, Philippinen

Abkürzung